Danel Sinani – calciatore serbo naturalizzato lussemburghese
 Dejvid Sinani – calciatore lussemburghese
 Vioresin Sinani – ex calciatore albanese